Энгельгардт () – немецкая фамилия.

Известные носители

А 
 Энгельгардт, Адам Григорьевич (1776—1834) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 
 Браницкая, Александра Васильевна, урождённая Энгельгардт (1754—1838) — племянница и любовница Григория Потёмкина, супруга коронного гетмана Польши Ксаверия Браницкого.
 Энгельгардт, Анна Николаевна (1838—1903) — русская писательница.
 Энгельгардт, Анна Николаевна (1895—1942) — русская поэтесса.
 Энгельгардт, Антон Евстафьевич (Карл-Антон-Густав-Август; 1796—1872) — барон, генерал от кавалерии, командующий сводным гвардейским корпусом и резервами гвардейской кавалерии.

Б

В 
 Энгельгардт, Вадим Платонович (1853—1920) — русский общественный и государственный деятель, член Государственного Совета по выборам.
 Энгельгардт, Валентин Фёдорович (1840—1890) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Энгельгардт, Валериан Фёдорович (1798—1856) — генерал-лейтенант, директор Института Корпуса инженеров путей сообщения.
 Голицына, Варвара Васильевна, урожденная Энгельгардт (1757—1815) — племянница князя Потёмкина, фрейлина императрицы Екатерины II, переводчица с французского, друг и покровительница Державина.
 
 Энгельгардт, Вильгельм Карпович (Вильгельм-Генрих, Василий Карлович фон Энгельгардт; 1726—1797) — генерал-поручик, Выборгский губернатор.
 Энгельгардт, Владимир Александрович (1894—1984) — советский биохимик и молекулярный биолог, академик.

Г 
 Энгельгардт, Георг Бенедикт фон (1760—1822) — курляндский государственный деятель.
 Энгельгардт, Григорий Григорьевич (1759—1833) — русский полководец, участник Отечественной войны 1812 года.

Е 
 Энгельгардт, Егор Антонович (Георг Рейнгольд фон Энгельгардт; 1775—1862) — русский педагог, директор Царскосельского лицея (1816—1823).
 Энгельгардт, Екатерина Васильевна (Скавронская; 1761—1829) — племянница Потёмкина, жена Джулио Литта.

И 
 Энгельгардт, Иоганн Георг (1791—1855) — немецкий протестантский богослов.

К 
 Энгельгардт, Карл Август (1768—1834) — немецкий писатель, писавший под псевдонимом «Richard Roos».

Л 
 Энгельгардт, Лев Николаевич (1766—1836) — генерал-майор из смоленского рода Энгельгардтов.
 Энгельгардт, Лотар (1939—2010) — генерал-майор Национальной народной армии Германской Демократической Республики.
 Энгельгардт, Людмила Теобальдовна (род. 1940) — руководитель дома-музея А. Л. Чижевского в Калуге (отдел в составе государственного музея истории космонавтики имени К.Э Циолковского в Калуге).

М 
 Энгельгардт, Максимилиан Рудольфович (1849—1929) — барон, капитан 2-го ранга Российского императорского флота — командовал различными кораблями Балтийского флота, после — камергер.
 Энгельгардт, Михаил Александрович (1861—1915) — писатель, автор биографических очерков естествоиспытателей.
 Энгельгардт, Мориц Фёдорович фон (1779—1842) — минералог, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук.

Н 
 
 Энгельгардт, Нина Вадимовна (1903—1982) — дочь Вадима Платоновича Энгельгардта, жена биофизика Чижевского Александра Леонидовича (1897—1964).

О 
 Томилова, Ольга Александровна, урождённая Энгельгардт (1822—1894) — начальница Смольного института благородных девиц (1875—1886).
 Энгельгардт, Отто Мориц Людвиг (1779—1842) — геолог, профессор Дерптского университета.
 Энгельгардт, Оттон Маврикиевич (1860—1931) — феллинский городской голова, член IV Государственной думы от Лифляндской губернии.

П

С 
 Энгельгардт, Сергей Петрович (1795—1870) — губернатор Могилёвской губернии (1839—1844).
 Энгельгардт, Софья Васильевна (в замужестве Ланская; 1845—1883) — российский педагог.
 Энгельгардт, Софья Владимировна (урожденная Новосильцева; 1828—1894) — писательница, сестра Екатерины Новосильцевой.

Т 
 Энгельгардт, Татьяна Васильевна (1769—1841) — княгиня, племянница Григория Потёмкина, фрейлина Екатерины II.

Ф 
 Энгельгардт, Фёдор-Христофор Антонович (1762—1831) — бригадир, герой Измаильского штурма.

Э 
 Энгельгардт, Эдуард (1828—?) — французский юрист и дипломат.

Примечания